Беш — фамилия.
 Беш, Биби — американская актриса.
 Беш, Вернер — немецкий германист.
 Беш, Генри де ла — английский геолог и палеонтолог.
 Беш, Жозеф — люксембургский политик. Пятнадцатый и семнадцатый премьер-министр Люксембурга.
 Беш, Николя — французский хоккеист, защитник польского клуба «Тыхы» и сборной Франции.

См. также 
 Bash (значения)